Fabiano Caruana, Amerikaans schaker
 Fabiano Cezar Viegas, Braziliaans voetballer
 Fabiano Eller dos Santos, Braziliaans voetballer
 Fabiano Soares Pessoa, Braziliaans voetballer en voetbalcoach
 Fabiano Fontanelli, Italiaans wielrenner
 Fabiano Joseph, Tanzaniaans langeafstandsloper
 Fabiano Machado, Braziliaans autocoureur
 Fabiano Ribeiro de Freitas, Braziliaans voetbaldoelman
 Luís Fabiano, Braziliaans voetballer
 Luiz Fabiano, Braziliaans zanger